Гологузовка — прежнее название населенных пунктов в России:

 Гологузовка — с начала 1920-х годов поселок Трактор, теперь упразднённая деревня Калабинского сельского поселения Задонского района Липецкой области.
 Гологузовка — прежнее, до 1966 г., названия села Ровное в Горшеченском районе Курской области.